Абрам Атта — ганський актор
 Саїд Алі Атта — афганський хокеїст